Comfort in Sound — четвертий студійний альбом уельської групи Feeder, який був випущений 21 жовтня 2002 року.

Композиції 
 Just the Way I'm Feeling - 4:22
 Come Back Around - 3:13
 Helium - 3:15
 Child in You - 3:27
 Comfort in Sound - 3:46
 Forget About Tomorrow - 3:51
 Summer's Gone - 4:49
 Godzilla - 2:05
 Quick Fade - 4:24
 Find the Colour - 3:57
 Love Pollution - 4:13
 Moonshine - 6:49

Учасники запису 
 Грант Ніколас — гітара, вокал
 Така Хірозе — бас-гітара
 Марк Річардсон — ударні

Джерела 
 Comfort in Sound  allmusic
 Comfort in Sound  last.fm

Альбоми Feeder
Музичні альбоми 2002
Англомовні музичні альбоми